Изображение хло́пка в геральдике широко распространено. Хлопок — волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; оно имеет большое экономическое значение, будучи наиболее дешёвым и распространённым растительным волокном. Хлопок в культивирующих его странах часто называют «белым золотом», он считается символом достатка, изобилия и процветания.

В настоящее время изображение хлопка есть на гербах Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии, Пакистана, Индонезии, Северная Македонии, Анголы, Танзании, Уганды и Сент-Винсента и Гренадин. Также хлопок изображен на гербах некоторых регионов стран. Так, хлопок есть на гербах Республики Каракалпакстан (Узбекистан), вилаята Синд (Пакистан), штата Теннесси (США), штата Риу-Гранди-ду-Норти (Бразилия), провинции Формоса (Аргентина), департамента Сукре (Колумбия) и провинции Гуанакасте (Коста-Рика).

Изображение хлопка широко распространено на гербах различных городов и муниципалитетов стран мира. Особенную популярность изображение хлопка имеет на гербах многих муниципалитетов Колумбии и Бразилии.

Многие из государств, на гербе которых изображен хлопок, в прошлом были социалистическими странами или странами социалистической ориентации, нередко и на предыдущих гербах этих стран также присутствовал хлопок. Большое распространение традиция изображения хлопка на гербах получила в СССР. На гербах пяти из пятнадцати республик СССР было изображение хлопка.

Действующие гербы независимых государств

Действующие гербы регионов стран

Действующие гербы городов, муниципалитетов, коммун и районов

Исторические гербы

Узбекистан

Таджикистан

Туркмения

Киргизия

Азербайджан

Закавказская СФСР

Каракалпакстан в составе Узбекистана

Нахичевань в составе Азербайджана

Македония

Ссылки 
 [fishki.net/2131309-rastenija-i-ih-simvolichnosty-na-gerbah--mira.html Растения и их символичность на гербах мира]
 Советские геральдические следы
 Флора в геральдике

Хлопок в геральдике